Rives puede referirse a: 

 Rives, comuna francesa situada en Isère.
 Rives, comuna francesa situada en Lot y Garona.